Franz Kreuter ist der Name folgender Personen:

* Franz Kreuter (Heimatforscher) (1810–1877), deutscher Geograph und Heimatforscher
 Franz Jakob Kreuter (1813–1889), deutscher Architekt und Bauingenieur
 Franz Xaver Kreuter (1842–1930), deutscher Bauingenieur

Siehe auch:
 Franz Kreutter
 Franz Kräuter